Joanna Szwab (ur. 17 lutego 1997 w Chochołowie) – polska skoczkini narciarska, zawodniczka klubu AZS Zakopane.  Multimedalistka Mistrzostw Polski. Pierwsza w historii polska skoczkini, która stała na podium Pucharu Kontynentalnego. Trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2014, 2015 i 2016), uczestniczka Zimowego Olimpijskego Festiwalu Młodzieży Europy 2013. Od sezonu 2013/2014 do końca sezonu 2015/2016 oraz ponownie od sezonu 2019/2020 członkini kobiecej reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
W lutym 2011 zadebiutowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego kobiet. W swoim pierwszym starcie na skoczni w Zakopanem została zdyskwalifikowana, a w drugim zajęła 41. miejsce. W sezonie 2011/2012 znalazła się wraz z Joanną Gawron w młodzieżowej kadrze kobiecej reprezentacji Polski, prowadzonej przez Kazimierza Bafię. Kadra taka utworzona została wówczas po raz pierwszy w historii. W tym samym sezonie Szwab zdobyła pierwsze punkty w zawodach międzynarodowych, zajmując 25. i 24. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Były to równocześnie (obok wyników Gawron) pierwsze punkty polskiej skoczkini w zawodach międzynarodowych tej rangi. W klasyfikacji generalnej cyklu zajęła 57. pozycję.

W sezonie 2012/2013 zajęła 16. miejsce w konkursie skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013 w Râșnovie. Wcześniej na tej samej skoczni była 8. i 6. w zawodach FIS Cup.

W sezonie 2013/2014 Polski Związek Narciarski zadecydował o ponownym utworzeniu kadry młodzieżowej kobiet, w której znalazły się Szwab i Magdalena Pałasz. Trenerem Szwab wybrano Sławomira Hankusa. Zadecydowano również, że zawodniczki te zadebiutują w zawodach Pucharu Świata kobiet. 6 grudnia 2013 na skoczni K-90 w Lillehammer reprezentacja Polski (w składzie Joanna Szwab, Maciej Kot, Magdalena Pałasz, Kamil Stoch) po raz pierwszy w historii wystartowała w konkursie mieszanym Pucharu Świata. Szwab oddała w nim skok na odległość 68,5 m. Reprezentacja Polski zajęła w zawodach ostatnie, 14. miejsce. Dzień później w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Szwab zajęła 56. pozycję, nie uzyskując awansu. 28 stycznia 2014 zadebiutowała na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 37. miejsce w konkursie indywidualnym. W lutym wystartowała po raz pierwszy w konkursie głównym Pucharu Świata – w Hinzenbach była 44. 1 lutego i 42. dzień później. 1 marca stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego w Falun po zajęciu drugiej pozycji.

11 października 2014 zdobyła srebrny medal pierwszych w historii mistrzostw Polski kobiet w skokach narciarskich.

Po sezonie 2021/2022 ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Puchar Karpat

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Karpat

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski

Letnie mistrzostwa Polski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1997